Au sens premier, un bloc-notes (aussi appelé « calepin ») est un cahier de petite taille, un carnet,  dont les feuilles, faciles à détacher, permettent de prendre des notes.
 Par extension, on appelle bloc-notes une rubrique d'un journal ou d'un magazine dans lesquels on couche une suite d'échos et de réflexions personnelles.
 En informatique :
 Par analogie, on appelle bloc-notes un site web sur lequel une ou plusieurs personnes s'expriment de façon libre, sur la base d'une certaine périodicité, plus populaire sous le nom de blog.
 Chez Microsoft, bloc-notes est le nom de l'éditeur de texte fourni avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows.